Поляковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Поляковка — село в Есильском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
 Поляковка — село в Давлекановском районе Башкортостана.
 Поляковка — село в Учалинском районе Башкортостана.
 Поляковка — деревня в Фёдоровском районе Башкортостана.
 Поляковка — деревня в Дубровском районе Брянской области.
 Поляковка — хутор в Жуковском районе Брянской области.
 Поляковка — деревня в Притобольном районе Курганской области.
 Поляковка — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Поляковка — деревня в Ершичском районе Смоленской области.